Марки́зова лу́жа — ироничное, фольклорное и просто разговорно-бытовое название Невской губы — части Финского залива от устья Невы до острова Котлин, либо всего Финского залива.

История 

Возникло в первой трети XIX века в среде офицеров Балтийского флота. Происходит от титула тогдашнего (1811—1828) морского министра России маркиза Жан-Батиста де Траверсе, французского эмигранта на русской службе, при котором почти прекратились дальние морские походы, а плавания флота осуществлялись не дальше Кронштадта. Морской министр, бывший прежде командующим гребным флотом Российской империи и получивший боевой опыт в стеснённых условиях финских шхер, полагал небольшие глубины и закрытость Невской губы необходимыми условиями боевой подготовки. Кроме природных стеснений, русский флот во времена Траверсе испытывал и денежные стеснения, чем также обусловливалась недалёкость его плаваний.

Маркизова лужа в современном языке 
Название, широко распространённое в XIX веке, и сейчас также нередко используется для обозначения Невской губы, особенно когда необходимо подчеркнуть её мелководность и небольшой размер по сравнению с открытым морем. Помимо народного языка, это название можно встретить в прессе, литературе, в названиях различных петербургских заведений. История перехода дворянского титула на акваторию возле Петербурга неоднократно описывалась в произведениях Валентина Пикуля и Николая Задорнова.

Примечания 

Русские фразеологизмы
Финский залив
Нева